

Musica 
Younger – singolo di Seinabo Sey

Persone 
Membri della famiglia Younger e della banda James-Younger:
Henry Washington Younger (1810-1862) – uomo d'affari statunitense
Bob Younger (1853-1889) – fuorilegge statunitense, figlio di Henry Washington
Cole Younger (1844-1916) – guerrigliero e fuorilegge statunitense, figlio di Henry Washington
Jim Younger (1848-1902) – fuorilegge statunitense, figlio di Henry Washington
John Younger (1851-1874) – fuorilegge statunitense, figlio di Henry Washington
A. P. Younger (1890-1931) – sceneggiatore statunitense
Elizabeth Younger (1699-1762) – attrice e danzatrice inglese
Evelle J. Younger (1918-1989) – politico statunitense
J. Arthur Younger (1893-1967) – politico statunitense
Paul "Tank" Younger (1928-2001) – dirigente e giocatore di football americano statunitense
Rick Younger (1969) – attore e personaggio televisivo statunitense
Robert Younger – avvocato e giudice scozzese
Sam Younger – dirigente britannico
William L. Younger (1894-1977) – atleta e allenatore statunitense

Televisione 
Younger – serie televisiva statunitense